von Rom ist der Beiname folgender Personen:

 Agnes von Rom († um 250), christliche Märtyrerin, geweihte Jungfrau und Heilige
 Alexander von Rom († 165), römischer Märtyrer
 Antoninus von Rom (3./4. Jh.), frühchristlicher Märtyrer
 Beatrix von Rom († um 303), christliche Märtyrerin und Heilige
 Cäcilia von Rom (um 200–um 230), christliche Heilige Jungfrau und Märtyrerin der Kirche
 Clemens von Rom (um 50–97?), Bischof von Rom, dritter (oder zweiter) Nachfolger des Apostels Petrus
 Crescentianus von Rom (292–303), christlicher Märtyrer aus der diokletianischen Christenverfolgung
 Fabiola von Rom († 399), römische Wohltäterin und Heilige
 Franziska von Rom (1384–1440), christliche Ordensgründerin und Mystikerin
 Genesius von Rom († 286?), christlicher Märtyrer
 Gorgonius von Rom († um 305), Märtyrer der katholischen Kirche
 Hippolyt von Rom (um 170–235), erster Gegenbischof von Rom

 Julius von Rom († um 190), christlicher Märtyrer und Heiliger
 Laurentius von Rom († 258), römischer Diakon zur Zeit des Papstes Sixtus II.
 Lea von Rom († 384), römische Witwe und Wohltäterin
 Philologus von Rom (1./2. Jh.), Schüler des Apostels Paulus
 Prisca von Rom († im 1. Jahrhundert), christliche Jungfrau, Märtyrerin und Heilige
 Quirinus von Neuss, genannt Quirinus von Rom, († um 115), römischer Märtyrer und Tribun, Reliquien in Neuss
 Quirinus von Tegernsee, genannt Quirinus von Rom, († 269), römischer Märtyrer und Heiliger, Reliquien in Tegernsee
 Serena von Rom (2./3. Jh.), frühchristliche Märtyrerin
 Sophia von Rom († um 304), christliche Märtyrerin
 Tatjana von Rom (zwischen 222 und 235–vor 250), Jungfrau und Märtyrerin des 3. Jahrhunderts
 Tiburtius von Rom († 180 und 230), Märtyrer
 Victoria von Rom (230–253), frühchristliche Märtyrin

Siehe auch:
 Rom (Begriffsklärung)